

Sigle 
 Giustizieri d'Italia  – organizzazione armata di destra italiana
 Graphics Device Interface  – set di API grafiche utilizzato da Windows
 Global Domains International  – Società Statunitense che si occupa della vendita di domini di tipo .ws
 Gasoline Direct Injection  – iniezione diretta a benzina

Codici 
 GDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gordil (Repubblica Centrafricana)
 gdi – codice ISO 639-3 della lingua gundi